Il megabit per secondo (simbolo Mbit/s, talvolta Mbps o Mb/s) è un'unità di misura che indica la capacità (quindi velocità massima) di trasmissione dei dati su una rete informatica.

Descrizione 
Un megabit corrisponde a 1.000 kilobit, quindi a  di bit. L'unità secondo il prefisso binario è invece il mebibit per secondo (Mibit/s) e corrisponde a 1.024 Kibit/s.

Unità di misura simili sono il kilobit per secondo (kbit/s) e il gigabit per secondo (Gbit/s).

Indicativamente, si può convertire bit/s, kbit/s, mbit/s e gbit/s moltiplicando o dividendo per 1.000; esempi:

 28.000 bit/s = 28,8 kbit/s (vecchi modem analogici)
 640 kbit/s = 0,64 Mbit/s (primi modem Adsl)
 4 Mbit/s = 0,004 Gbit/s (Adsl/Internet Mobile)
 7 Mbit/s = 0,007 Gbit/s (Offerta base per l'ADSL 7 mega)
 20 Mbit/s = 0,020 Gbit/s (Tipica banda per l'ADSL 20 mega)

Da ricordare al riguardo che un bit equivale a 1/8 di byte, e che quindi - indicativamente - per trasmettere un file da 1 megabyte (da non confondere con il mebibyte) alla velocità di 1 megabit/sec, occorreranno teoricamente circa 8 secondi.

Data la continua evoluzione del web e l'aumento costante del download di file multimediali di grandi dimensioni, qui sotto è riportata una tabella dei tempi necessari (indicativi) per il download di alcuni contenuti multimediali di dimensioni differenti:

Note 

Unità di informazione